Rio Vista kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Rio Vista (Californië)
Rio Vista (Texas)